Anđelković oder Andjelkovic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Andjelkovic (* 1997), österreichischer Basketballspieler
 Danijel Anđelković (* 1978), serbischer Handballspieler und -trainer
 Koča Anđelković (1755–1788), serbischer Freischärlerführer

 Mislav Andjelković (* 1988), kroatischer Fußballspieler
 Siniša Anđelković (* 1986), slowenischer Fußballspieler